CJ poate fi:
 Cluj, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Insulele Cayman, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Consiliu Județean